Die Murphys Irish Professional Championship 1993 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 1992/93 ohne Einfluss auf die Weltrangliste. Das Turnier wurde im ersten Halbjahr 1993 im Jury’s Hotel der irischen Stadt Cork ausgetragen. Sieger wurde in einem rein irischen Finale Ken Doherty mit einem Sieg über Stephen Murphy; das höchste Break des Turnieres spielte mit Michael Judge und seinem 103er-Break ein weiterer Ire.

Preisgeld 
Wie schon im Vorjahr wurde das Turnier von der irischen Biermarke Murphy’s gesponsert. Im Vergleich zum Vorjahr war das Preisgeld mehr als verfünffacht und auf alle Teilnehmer der Hauptrunde aufgeteilt. Mit 5.000 £ entfiel etwa ein Drittel auf den Sieger.

Turnierverlauf 
Nachdem im letzten Jahr das Turnier ein Comeback erfahren hatte, gab es in diesem Jahr eine zweite Auflage dieser Neuauflage. Erneut nahmen 34 Spieler am Turnier teil, von denen acht für die Hauptrunde gesetzt waren. Diese acht Spieler trafen zu Beginn der Hauptrunde auf je einen der acht Qualifikanten, im Folgenden wurde im K.-o.-System der Turniersieger ermittelt. Bis einschließlich zum Viertelfinale fanden alle Spiele im Modus Best of 9 Frames statt, daran schlossen das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Finale im Modus Best of 17 Frames an.

Finale 
Ken Doherty und Stephen Murphy waren beide erst seit wenigen Jahren Profispieler, doch beide hatten bereits einige Erfolge feiern können. Doherty war hier beinahe ungefährdet ins Finale gekommen und hatte lediglich bei seinem 6:3-Halbfinalsieg über den Vorjahresfinalisten Jason Prince einige Frames abgeben müssen. Bei Stephen Murphy sah dies ganz anders aus, hatte er doch im Viertelfinale Titelverteidiger Joe Swail mit 5:4 nieder gerungen. Umso klarer fiel mit 6:1 sein Halbfinalsieg gegen Martin O’Neill aus, der Überraschung des Turnieres. Vom Finale selbst sind keine genauen Frame-Ergebnisse vorhanden, doch Doherty setzte seinen Siegeszug fort und gewann auch mithilfe eines 102er-Breaks mit 9:2.

Qualifikation 
Vor der Hauptrunde wurde eine Qualifikation ausgetragen, in der die ungesetzten Spieler gestaffelt in drei Runden um den Einzug in die Hauptrunde spielen konnten. Alle Spiele wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten zwei Spieler je ein Century Break:
  Michael Judge: 103
  Ken Doherty: 102

Einzelnachweise 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Sportveranstaltung in Cork
Billardturnier in Irland